El viaje del héroe (o monomito) es una estructura de historia común explorada por antropólogos y mitólogos como Otto Rank y Joseph Campbell.

También puede referirse a:
 El viaje del héroe (película), película biográfica de Joseph Campbell.
 El viaje del héroe (libro), libro producido para acompañar la película.